Обольянинов — русская фамилия. Известные носители:

 Обольянинов, Козьма Екимович — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант по флоту (1802).
 Обольянинов, Михаил Хрисанфович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1105; 26 ноября 1794.
 
 Обольянинов, Пётр Хрисанфович (1752—1841) — российский государственный и военный деятель.